Paisac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Payzac, Ardèche, kommun i Département de l'Ardèche, 
 Payzac, Dordogne, kommun i Département de la Dordogne,